Аниме The Rose of Versailles, снятое под одноимённой манге Риёко Икэды на студии TMS. В Японии сериал транслировался с октября 1979 года по сентябрь 1980 года, а позднее был показан в Европе, странах Востока и Латинской Америки под названием Lady Oscar. Аниме состоит из 40 серий.

Список серий

OVA

Примечания

Ссылки 

The Rose of Versailles
Rose of Versailles, The